Кратер Ас-Суфи () — ударный кратер, расположенный в южной материковой части видимой стороны Луны. Название дано в честь знаменитого персидского астронома и математика Ас-Суфи (Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ибн Умар ас-Суфи, 903—986) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ибн Эзра на северо-западе, частично перекрывающий вал кратера; кратер Гебер на севере-северо-востоке и кратер Сакробоско на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 48 км, глубина — 3,73 км.
Вал кратера имеет полигональную форму с острой кромкой и сохранился практически без разрушений. Юго-восточная часть вала прорезана небольшой долиной. Высота вала над окружающей местностью составляет 1100 м, объем кратера приблизительно 1734 км³. Дно чаши кратера ровное, без заметных структур за исключением нескольких небольших кратеров, центральный пик отсутствует.

Сателлитные кратеры

Галерея

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-14, Аполлона-16.
 Кратер Ас-Суфи на карте LAC-96.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны